Vrbovec est un toponyme qui peut désigner :

Vrbovec, une ville du comitat de Zagreb.

Vrbovec, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.